Kiyeng ist der Familienname von:

 David Kemboi Kiyeng (* 1983), kenianischer Marathonläufer
 Edwin Kemboi Kiyeng (* 1993), kenianischer Marathonläufer
 Hyvin Kiyeng (* 1992), kenianische Hindernisläuferin
 Judy Kiyeng (* 1993), kenianische Mittelstreckenläuferin

Kiyeng ist der Name von:
 Keying (1787–1858), auch bekannt mit seinem Manchu-Namen Kiyeng und seinem chinesischen Namen Qiying, Staatsmann der Mandschu während der Qing-Dynastie in China